Роккамена () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо.

Население составляет 1796 человек, плотность населения составляет 54 чел./км². Занимает площадь 33 км². Почтовый индекс — 90040. Телефонный код — 091.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование 19 марта.

Ссылки